

Astronomia 
 (1721) Wells – asteroida

Geografia

Miejscowości w Wielkiej Brytanii 
 Wells – miasto w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Wells-next-the-Sea – miasto w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 The Wells – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey

Miejscowości w USA 
 Wells – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie York
 Wells – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Wells – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
 Wells – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
 Wells – miasto w stanie Nevada, w hrabstwie Elko
 Wells – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Cherokee
 Wells – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Wells – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Wells – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland

Gminy w USA 
 Wells (ang. Wells Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Wells (ang. Wells Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Wells (ang. Wells Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 Wells (ang. Wells Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Delta
 Wells (ang. Wells Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Wells (ang. Wells Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Wells (ang. Wells Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Wells (ang. Wells Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
 Wells (ang. Wells Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 Wells (ang. Wells Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Wells (ang. Wells Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Wells (ang. Wells Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fulton
 Wells (ang. Wells Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
 Wells (ang. Wells Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Wells (ang. Wells Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wells (ang. Wells County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Wells (ang. Wells County) – w stanie Dakota Północna

Osoby 
 Allan Wells – szkocki lekkoatleta
 Claudia Wells – amerykańska aktorka
 Dan Wells – brytyjski kierowca wyścigowy
 Daniel Wells – walijski zawodowy snookerzysta 
 Dawn Wells – amerykańska aktorka
 Earle Wells – nowozelandzki żeglarz sportowy
 Heber Manning Wells – amerykański polityk
 Herbert George Wells – powieściopisarz angielski 
 Horace Wells – stomatolog, pionier anestezjologii 
 Jack Wells – południowoafrykański gimnastyk
 Janet Wells – nowozelandzka narciarka alpejska
 Josiah Wells – nowozelandzki narciarz
 Junior Wells – amerykański muzyk bluesowy
 Kellie Wells – amerykańska lekkoatletka
 Lauren Wells – kanadyjska wioślarka
 Matthew Wells – ujednoznacznienie
 Martha Wells – amerykańska pisarka
 Nahki Wells – bermudzki piłkarz
 Peter Bryan Wells – amerykański duchowny katolicki
 Peter Wells – angielski szachista
 Ricky Wells – amerykański żużlowiec
 Robb Wells – kanadyjski aktor i scenarzysta
 Samantha Wells – australijska narciarka dowolna
 Simon Wells – brytyjski reżyser
 Switun Wells – święty 
 Vernon Wells – ujednoznacznienie
 William Hill Wells – amerykański prawnik i polityk